Норденшёльд, устар. Норденшильд (, ) — шведская и финская фамилия.

Известные носители 
 Норденшельд, Адольф Эрик (1832—1901) — шведский (финский) геолог и географ, исследователь Арктики, мореплаватель, историко-картограф, сын Н. Г. Норденшёльда.
 
 Норденшёльд, Эрланд (1877—1932) — шведский археолог, этнограф и антрополог, сын А. Э. Норденшёльда.

См. также 
Название моря Лаптевых до 1935 года.

 Архипелаг Норденшельда — архипелаг к северу от полуострова Таймыр.
 Залив Норденшельда — заливы у берегов Новой Земли и Северо-Восточные Земли Шпицбергена.
 Земля Норденшельда — полуостров Западного Шпицбергена.
 Ледник Норденшельда — ледник на острове Западный Шпицберген (архипелаг Шпицберген, Норвегия).
 (2464) Норденшёльд — астероид
  - горное озеро в южных Андах, Чили. Названо в честь Отто Норденшёльда.